Аль-Фара́би (), Фараби́ () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на принадлежность к городу Фараб (Отрар, совр. Казахстан). Также известно ещё несколько селений под названием «Фараб» в Иране.

Персоналии
 Абу Наср аль-Фараби (872—950) — известный философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока; один из крупнейших представителей средневековой восточной философии.
 Абу Ибрахим аль-Фараби (ум. в 961) — арабоязычный грамматист и языковед.
 Абу-ль-Касим аль-Фараби (1130 — ок. 1210) — арабоязычный мыслитель, учёный, писатель.
 Кауам ад-дин аль-Фараби (ум. в 1358) — исламский богослов.
  (1933—2019) — иранский легкоатлет.

Топонимы
 Аль-Фараби — проспект в городе Алматы в Казахстане.
 Аль-Фараби — село в Жетысайском районе Туркестанской области Казахстана.
 Аль-Фарабийский район — административно-территориальная единица города Шымкент в Казахстане, один из четырёх его районов.
 Аль-Фараби — до 2001 г. название села Елконыс в Мактааральском районе Туркестанской области.

Другое
  — музыкальный коллектив из Саудовской Аравии.
  — малый спутник, запущенный в 2017 году.
  — площадь в Шымкенте.
  — офтальмологическая клиника в Тегеране.
  — госпиталь в Мешхеде.
  — госпиталь в Бестеке.
  — кампус Тегеранского университета.

См. также 
 Казахский национальный университет имени аль-Фараби
 Абу Насыр аль-Фараби — мечеть в Астане.
 
 
 Университет Фараби — название  в 1974—1978 годах.

Фараби